Kleine Synagoge steht für:

 Kleine Synagoge (Chełm), Woiwodschaft Lublin, Polen
 Kleine Synagoge Eger (Ungarn), Komitat Heves, Region Nordungarn
 Kleine Synagoge (Erfurt), Thüringen
 Grazer Beth HaMidrash – Kleine Synagoge Graz, Steiermark
 Kleine Synagoge (Jarosław), Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Kleine Synagoge (Ljuban), Minskaja Woblasz, Belarus
 Kleine Synagoge (Płock), Woiwodschaft Masowien, Polen
 Kleine Synagoge (Tykocin), Woiwodschaft Podlachien, Polen